Владимирово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Владимирово — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Болгария 
 Владимирово — село в Добричской области.
 Владимирово — село в Хасковской области.
 Владимирово — село в Монтанской области.

Македония 
 Владимирово — село в общине Берово.

Россия 
 Владимирово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Владимирово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Владимирово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Владимирово — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Владимирово — село в Сусанинском районе Костромской области.
 Владимирово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Владимирово — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Владимирово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Владимирово — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Владимирово — село в Мамадышском районе Татарстана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Владимирово — село в Красногвардейском районе.

См. также 
 Владимиров